Osmoy (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Osmoy (Yvelines) – francuska gmina w regionie Île-de-France